Тьерри Смолл () — английский футболист, защитник клуба «Саутгемптон», выступающий на правах аренды за «Сент-Миррен».

Клубная карьера 
Воспитанник клубов «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», Смолл присоединился к «Саутгемптону» 24 августа 2021 года, подписав контракт на три года. 26 июля 2022 года ушёл в годовую аренду в «Порт Вейл», однако уже 11 ноября был отозван. 31 января 2023 года ушёл в аренду до конца сезона 2022/2023 в «Сент-Миррен».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжные сборные Англии до 17 и до 18 лет.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Сент-Миррен»